afmaken - het doden van dieren, met een schiettuig
schieten - met een schiettuig afschieten van een projectiel
afschieten (maalgoed) - het laten zakken van maalgoed met een
afschietwerk
luiwerk 
afschieten (schot) - met een schot afscheiden